Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1967 des championnats de tennis d'Australie qui est disputé du 20 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Nancy Richey bat Lesley Turner en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Kerry Melville et Rosie Casals.

Parcours 
24 joueuses sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1967
Australie Simple dames
Tennis en Australie en 1967
Sport en janvier 1967
Compétition de tennis à Adélaïde (Australie)